Glinsko Vrelo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Slunja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 59 stanovnika te 25 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 43 stanovnika.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji